Ferula korovini är en flockblommig växtart som beskrevs av Nikolai Vasilievich Pavlov. Ferula korovini ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
korovini